Penyora (jocs), objecte que en determinats jocs el jugador que comet algun error deixa en dipòsit fins al final de la partida.
 Penyora (dret), dret que assegura al creditor el compliment del seu crèdit donant poder sobre la cosa donada en garantia.
 La Penyora, Castellçir) (Moianes)